De Spaanse naam voor Vielha e Mijaran, een plaats in Catalonië

 Viella (Gers)
 Viella (Hautes-Pyrénées)